Сборная Болгарии по шахматам представляет Болгарию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Болгарская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2693 (2010).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступал Кирил Георгиев:
 На шахматных олимпиадах — 14 раз.
 На командных чемпионатах Европы — 7 раз.

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Бронзовый призёр — 1968

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах:
 Георгий Трингов 2  2-я и 3-я доски (1968, 1978),  резервная доская (1958),  4-я доская (1956).

 На командных чемпионатах Европы: 
 Кирил Георгиев  2-я доска (1999),  1-я резервная доска (1983).
 Любен Попов  8-я доска (1980),  8-я доска (1977).

Вторая сборная 
На Варненской олимпиаде 1962 года и Пловдивском командном чемпионате Европы 2003 года на правах хозяев за Болгарию выступала вторая сборная. Однако её выступления проходили вне общего учёта.

Примечания

Ссылки 

Ш
Б
Шахматы в Болгарии